Minder est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frigyes Minder (1880-1968), joueur et entraîneur hongrois de football ;
 Hans Minder (né en 1908), lutteur suisse ;
 Robert Minder (1902-1980), germaniste français ;
 Thomas Minder (né en 1960), entrepreneur et homme politique suisse.

Autres 
 , série télévisée britannique diffusée de 1979 à 1994, puis de nouveau en 2009

Patronyme germanique